

August 

08
2016